Parque Nacional San Guillermo
San Guillermo (Santa Fé)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos